Gay Pride Parade, een lhbt-manifestatie die jaarlijks in vele landen gehouden wordt
Roze Zaterdag, de Belgische en Nederlandse versie van de Gay Pride Parade
Pride Amsterdam, de Gay Pride van Amsterdam met de Canal Parade
İstanbul Pride, de Gay Pride Parade en lhbt-betoging in Istanboel

Zie ook 
 EuroGames, een Europees sportevenement
 Gay Games, een wereldwijd sportevenement